Název Krasoňovice má více sídel:
 Krasoňovice (Černíny), část obce Černíny v okrese Kutná Hora
 Krasoňovice (Zbraslavice), část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora